Le mot inclusion, attesté depuis le , est issu du latin . Il prend des significations différentes selon le contexte.

Sciences et techniques

Chimie 
 En chimie supramoléculaire, un composé d'inclusion (ou complexe d'inclusion) est un complexe dont l'un des composants (l'« hôte ») forme une cavité dans laquelle sont logées la ou les entités moléculaires d'une seconde espèce chimique (l'« invité »).

Génie civil 
 Les inclusions (aussi appelées inclusions rigides) sont un système de renforcement de sol sous fondations dans des sols de mauvaise qualité. Elles sont proches des pieux dans leur réalisation mais proche des colonnes ballastées dans leur fonctionnement.

Géologie 
 En gemmologie et minéralogie, une inclusion est un matériau emprisonné à l'intérieur d'un minéral.
 En pétrographie, le mot inclusion est parfois employé, par anglicisme fautif, pour désigner une enclave (un xénolithe).
 C'est notamment le cas des enclaves réfractaires des météorites chondritiques, appelées « inclusions riches en calcium et aluminium » par décalque de leur dénomination anglaise .

Mathématiques 
 L'inclusion est une relation binaire indiquant qu'un ensemble est un sous-ensemble d'un autre.

Médecine 
 En histologie, l'inclusion sert à préparer les tissus pour leur donner une consistance ferme avant une autopsie ou biopsie. L'inclusion en paraffine, par exemple, consiste à infiltrer et à enrober avec de la paraffine les tissus à examiner.

Techniques 
 En métallurgie, une inclusion est une particule présente dans le métal.

Lettres et sciences humaines 
 En rhétorique, l'inclusion est le procédé qui consiste à commencer et terminer une phrase, un texte ou un livre par le ou les mêmes mots.
 En sociologie, l'inclusion sociale et l'exclusion sociale caractérisent les rapports entre individus et systèmes sociaux.

Culture et société 
 En économie, l'inclusion financière, ou finance inclusive, est l’offre de services financiers et bancaires de base à faible coût pour des consommateurs en difficulté et exclus des services traditionnels.
 En éducation, l'inclusion scolaire permet à tout enfant atteint d'un handicap ou de troubles d'apprentissage d'être scolarisé dans des classes ordinaires.
 En politique publique, l'inclusion numérique, ou e-inclusion, désigne l'ensemble des stratégies visant à mettre en place une société de l'information non exclusive, et donc à lutter contre la .
 En grammaire, l'inclusion désigne l'utilisation d'une communication sans exclusion d'aucun genre. L'utilisation de l'écriture inclusive en fait notamment partie.

Notes et références

Notes

Références